Die 1. Lig  1972/73 war die 15. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 9. September 1972 mit dem Spiel Galatasaray Istanbul gegen PTT, welches 3:0 ausging und endete am 27. Mai 1973. Vom 31. Dezember 1972 bis 3. Februar 1973 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde Galatasaray Istanbul. Es war der dritte Titel in Folge und der sechste in der Vereinsgeschichte. Mit dieser Meisterschaft gelang es Galatasaray als erstes Team dreimal in Folge die türkische Meisterschaft zu gewinnen. Damit war der Verein zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit Fenerbahçe Istanbul türkischer Rekordmeister. Vizemeister wurde Fenerbahçe Istanbul, und mit Şekerspor und PTT stiegen die Neulinge der Spielzeit wieder in die 2. Liga ab. Beşiktaş Istanbul erzielte auswärts lediglich zwei Tore, holte aber bei den 15 Gastspielen zusammen zehn Punkte.

Teilnehmer 
Zu den verbliebenen 14 Vereine aus der vorherigen Saison kamen als Aufsteiger die Meister der letzten Zweitligasaison Ankara Şekerspor und PTT SK dazu. Während PTT mit der Zweitligameisterschaft den direkten Aufstieg erreichte, kehrte Şekerspor nach vierjähriger abstinenz in die 1. Lig zurück.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Osman Arpacıoğlu von Fenerbahçe Istanbul wurde mit 16 Toren Torschützenkönig der Saison 1972/73.

Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1972/73 auf angelfire.com englisch

Einzelnachweise 

1972/73
Fußballsaison 1972/73